Petriceni  se poate referi la:

Localitate din România:
Petriceni, Covasna 

Localitate din Ucraina:
Petriceni, Adâncata